Эдуа́рд Валенти́нович Трояно́вский (род. 30 мая 1980, Омск) — российский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой и 1-й полусредней весовых категориях. Чемпион мира по версиям IBF (2015—2016) и IBO (2015—2016). Чемпион Азии по версии PABA (2012—2013).Чемпион Европы по версии WBO (2010).

Трояновский известен также как кикбоксер, является чемпионом России по кикбоксингу, чемпионом Европы, призёром мировых первенств. В обеих дисциплинах имеет звание мастера спорта.

Биография 
Эдуард Трояновский родился 30 мая 1980 года в Омске, но спустя какое-то время их семья переехала на постоянное жительство в Орёл. Спортом увлёкся с детства, учась в пятом классе, записался в секцию тяжёлой атлетики.

Кикбоксинг
Начиная с 2005 года параллельно с карьерой боксёра решил попробовать себя в кикбоксинге и добился на этом поприще хороших результатов: в 2009 году завоевал звания чемпиона Центрального федерального округа и России, также становился чемпионом СНГ, чемпионом Европы, серебряным и дважды бронзовым призёром первенств мира (полный контакт и полный контакт с лоу-киком). В 2006 и 2007 годах получил звание мастера спорта по кикбоксингу и боксу соответственно, в 2011 году за достижения в кикбоксинге был признан лучшим спортсменом Орловской области.

Бокс

Любительская карьера
В возрасте шестнадцати лет под руководством тренера Владимира Редина стал активно заниматься боксом. После школы поступил в железнодорожное училище, в период 1999—2001 проходил службу в вооружённых силах, был связистом ПВО, по возвращении продолжил выступать на ринге, а вскоре выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Профессиональная карьера 
В ноябре 2009 года Трояновский провёл свой первый бой в профессиональном боксе, по очкам победил немца Рихарда Цварга. Потом одержал в Германии ещё семь побед подряд и в восьмом своём поединке завоевал вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO, однако после этого в его боксёрской карьере наступил большой перерыв, из-за проблем с организацией матчей и конфликта с менеджером пришлось отдать чемпионский пояс без боя. В 2012 году спортсмен вернулся на ринг, заключив контракт с известным российским промоутером Владимиром Хрюновым, выиграл два боя на территории России и получил право побороться за вакантный титул чемпиона PABA. Став обладателем титула, уже трижды защитил его.

Весной 2014 года должен был драться с чемпионом мира Ричардом Абрилем, однако из-за травм обоих спортсменов бой несколько раз переносился и в итоге так и не состоялся. Вместо этого Трояновский встретился с представителем Никарагуа Хосе Альфаро, нокаутировал его и завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBA.

Чемпионский бой с Сесаром Рене Куэнкой 
4 ноября 2015 года Трояновский, владевший второстепенным титулом чемпиона мира по версии IBO, встретился с одним из основных чемпионов, Сесаром Рене Куэнкой, владевшим титулом IBF. Трояновский доминировал по ходу боя и выиграл все раунды. В 6-ом раунде случился острый эпизод. В сближении Трояновский нанёс короткий удар, а Куэнка пригнувшись, поднялся и опрокинул Эдуарда. Эдуард, падая, толкнул Куэнку, и после падения Куэнка заявил что не может продолжать бой, ссылаясь на травму от падения. Команда Куэнки, рассчитывовшая на дисквалификацию Трояновского или признание боя несостоявшимся, апеллировала на запрещённые удары, но после тщательного анализа, победу техническим нокаутом присудили Трояновскому, который стал новым чемпионом мира по версии IBF.

Реванш с Сесаром Рене Куэнкой 
8 апреля 2016 года состоялся реванш с аргентинцем Сесаром Рене Куэнкой. Трояновский выиграл бой техническим нокаутом в 7 раунде и защитил титулы IBF и IBO.

Бой с  Кеитой Обара
9 сентября 2016 года состоялся бой с японцем Кеитой Обара, который завершился победой Трояновского техническим нокаутом во втором раунде.

Бой с Джулиусом Индонго
3 декабря 2016 года проиграл в первом раунде тяжёлым нокаутом намибийцу Джулиусу Индонго, таким образом потеряв свои титулы.

Бой с Микеле Ди Рокко 
1 июля 2017 года в Москве в зрелищном бою нокаутировал в 4 раунде опытного итальянца Микеле Ди Рокко.

Статистика профессиональных боёв

Титулы

Мировые титулы

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в первом полусреднем весе

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации бокса России

Боксёры России
Кикбоксеры России
Мастера спорта России
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Чемпионы России по кикбоксингу
Чемпионы Европы по кикбоксингу
Чемпионы Международной боксёрской федерации
Чемпионы Международной боксёрской организации